Otto Schmidtgen ist der Name folgender Personen:

* Otto Schmidtgen (Paläontologe) (1879–1938), deutscher Paläontologe
 Otto Schmidtgen (Musiker) (1911–1964), deutscher Musiker